Seznam českých útočníků a obránců ledního hokeje, kteří působili v kanadsko-americké NHL.

 Aktualizace po sezoně 2021

Útočníci

Obránci

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Seznamy hráčů NHL
Seznamy českých sportovců